Middlesbrough, une commune anglaise ;
 Middlesbrough (borough), l'autorité unitaire anglaise qui a pour chef-lieu la ville ci-dessus ;
 Middlesbrough, une circonscription anglaise ;
 Middlesbrough South and East Cleveland, une autre circonscription anglaise ;
 Middlesbrough Football Club, un club de football anglais ;
 Middlesbrough Ironopolis Football Club, un second club de football.